Personnalités 
Jordana Spiro, actrice américaine ;
Michel Spiro, physicien français ;
Spiro Agnew, homme d'État américain ;

 Toponymie 
Spiro, ville de l'Oklahoma ;
 Spiro Mounds, site archéologique précolombien près de la ville de Spiro dans l'Oklahoma ;

 Divers
Composé spiro, en Chimie organique ;
Spiro International SA est une société suisse Leader dans le domaine des gaines de ventilation rondes.